Die Florida State Road 10A ist eine State Route in Lake City im US-Bundesstaat Florida. Sie besteht als innerstädtische, südliche Tangente des U.S. Highway 90 und quert dabei die U.S. Highways 41 und 441. Die Straße ist 5,5 km lang.

Darüber hinaus wurden weitere, ehemals als State Road 10A geführte Straßen zu County Roads herabgestuft. So ist die 10A die verdeckte Bezeichnung für den Arlington Expressway (Florida State Road 115) in Jacksonville als auch für den U.S. Highway 90 nördlich von Pensacola. 

010A
Bauwerk im St. Johns County
Bauwerk im Duval County (Florida)
Florida State Road 010A